Tono kan syfta på:
 Tono (skivmärke) – ett danskt skivmärke
 Tōno, Iwate, en stad i Japan